Leonhard Euler, un matemàtic suís del 
 Diversos conceptes matemàtics plantejats per Leonhard Euler:
 Llista de temes anomenats en honor de Leonhard Euler
 Angles d'Euler
 Constant d'Euler-Mascheroni o Gamma d'Euler Fórmula d'Euler Funció Fi d'Euler Mètode d'Euler Nombre d'Euler
 Identitat d'Euler
 Recta d'Euler
 Hans von Euler-Chelpin, bioquímic suec, guanyador del Premi Nobel de Química
 Ulf von Euler, metge suec, guanyador del Premi Nobel de Medicina o Fisiologia
 L'asteroide 2002 Euler, batejat en honor de Leonhard Euler